Vahamaa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähämaa (ö i Kymmenedalen), 
 Vahamaa (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar